Karitsa (Agia) - dorp in Griekenland
 Karitsa (Pieria) - dorp in Griekenland

 Karitsa (Rakvere) - dorp in Estland
 Karitsa (Rapla) - dorp in Estland